Heieck ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Heieck (1903–1977), deutscher Maler
 Ingobert Heieck (1936–1993), deutscher Benediktinermönch und Efeuspezialist
 Ludwig Heieck (1913–1985), deutscher Politiker (CDU), MdL Baden-Württemberg
 Mechthild Heieck (1933–2011), deutsche Altphilologin